Emma Lou Diemer – compositrice statunitense
 Kurt Diemer – calciatore tedesco
 Louis Diémer – pianista e compositore francese
 Brian Diemer – ex siepista statunitense